Râul Secu se poate referi la:

 Râul Secu, Baia
 Râul Secu, Bârgău
 Râul Secu, Bârzava
 Râul Secu, Bicaz
 Râul Secu, Bistrița (Secu)
 Râul Secu, Dorna
 Râul Secu, Neamț
 Râul Secu, Olt
 Râul Secu, Răstolița
 Râul Secu, Șieu
 Râul Secu, Timiș
 Râul Secu-Vaduri
 Râul Secuș

Vezi și 
 Secu (dezambiguizare)

 Râul Seaca (dezambiguizare)